

Elitarna runda kwalifikacyjna 
Do tej rundy kwalifikacyjnej awansowały dwie najlepsze reprezentacje z grup kwalifikacyjnych oraz dwa zespoły z trzecich miejsc. 28 zespołów zostało podzielonych na cztery siedmiozespołowe koszyki, z których wylosowano siedem grup po cztery zespoły. Do Liechtensteinu pojechali zwycięzcy grup oraz jeden zespół z drugiego miejsca wskutek rezygnacji gospodarzy.

Podział na koszyki

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 7

Klasyfikacja drugich miejsc 
W związku z wycofaniem się reprezentacji Liechtensteinu z mistrzostw Europy należało wyłonić 8. finalistę. Ósmym finalistą został najlepszy zespół z drugich miejsc.

Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej